2 miejscowości w Polsce: 
 Basinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew 
 Basinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Zabrodzie